Ла́герь () — склад, хранилище; также может означать:

Сооружение 
Ла́герь (, ), (общее понятие) — комплекс зданий и сооружений, временных или постоянных, специально оборудованный для временного проживания (нахождения) в нём людей, например:
 Альпинистский лагерь (или альплагерь)
 Военный лагерь
 Походный военный лагерь («Бивак» или «привал») — расположение войск на отдых в походе.
 Лагерь Бовингтон
 Лагерь Вальбон
 Лагерь Дуглас
 Лагерь Тоцкое
 Волонтёрский лагерь
 Детский лагерь
 Лагерь навыка
 Языковой лагерь или лингвистический лагерь
 Исправительно-трудовой лагерь
 Концентрационный лагерь
 Лагерь Верне
 Лагерь беженцев или переселенцев
 Приёмный лагерь Мариенфельде
 Лагерь Фридланд
 Научно-исследовательский лагерь
 Лагерь NEEM
 Лагерь Академия
 Верхний лагерь
 Пионерский лагерь
 Походный лагерь
 Социалистический лагерь (Соцлагерь)
 Главное управление лагерей НКВД СССР
 Проверочно-фильтрационные лагеря НКВД СССР

Топоним

Казахстан 
 Лагерь — село в Иргизском районе Актюбинской области.
 Лагерь — село в Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области.

СМИ

Литература 
 «Лагеря Валленштейна» — часть драматической трилогии Фридриха Шиллера 1799 года.

Фильмы 
«Лагерь» — название фильмов.
 Художественные фильмы
 «Лагерь» — фильм 2003 года с Дэниэлем Леттерле в главной роли, реж. Тодд Граффн (США).
 «Лагерь» — фильм 2007 года с Милой Кунис в главной роли, реж. Кристиан Дюгей (США).
 «Лагерь» — эпизод третьего сезона телесериала «За гранью возможного» (1997 год, США).
 «Затерянный лагерь» — фильм 1994 года с Кристофером Ллойдом в главной роли, реж. Джонатан Принц (США).
 «Эрнест в лагере» — фильм 1987 года с Джимом Варни в главной роли, реж. Джон Черри (США).
 «Лагерь X-Ray» — американский фильм 2014 года, снятый режиссёром Питером Сэттлером по собственному сценарию.

 Мультипликационные фильмы
 «Лагерь Красти» — первый эпизод четвёртого сезона «Симпсонов» о летнем детском лагере.
 «Лагерь Лазло» — рисованный мультсериал о жизни типичного американского скаутского лагеря.

 Документальные фильмы
 «Лагерь Иисуса» — американский документальный фильм режиссёра Рэйчел Грейди и Хайди Юинг.

Организация 
 Лагерь Великой Польши — польское националистическое объединение национал-демократического толка.
 Лагерь национального объединения — польская правительственная политическая организация «пилсудчиков», действовавшая в период с 1937 по 1939 гг.

См. также 
 Летний лагерь
 Лагер
 Лагерный
 Лагерная улица
 Лагерное шоссе